Быченок — фамилия. Известные носители:

 Быченок, Александр Викторович (род. 1985) — белорусский биатлонист.
 Быченок, Алексей Васильевич (род. 1986) — российский лыжник, биатлонист и легкоатлет.
 Быченок, Виталий — советский самбист и дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов СССР по самбо и по дзюдо.
 Быченок, Тамара Васильевна (1929—2016) — Герой Социалистического Труда